Erato är ett släkte av snäckor som beskrevs 1826 av den italienska naturforskare Antoine Risso. Enligt Catalogue of Life ingår Erato i familjen Triviidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Eratoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor